Socha může být:

 socha – samostatné třírozměrné umělecké dílo
 živá socha – zvláštní druh mimického umění

příjmení
 Aleksandra Sochová (* 1982) – polská sportovní šermířka
 Josef Socha (* 1943) – český římskokatolický kněz
 Karel Socha (* 1979) – český fotbalista, útočník
 Lauren Socha (* 1990) – britská herečka
 Peter Socha (* 1951) – slovenský politik
 Tadeusz Socha (* 1988) – polský fotbalový obránce
 Vácslav Socha (1851–1937) – český starosta Litovle
 Vladimír Socha (* 1982) – český publicista

Externí odkazy